Prințesa Frederica se poate referi la:
Frederica de Hanovra (1917–1981), soția regelui Paul al Greciei
Prințesa Frederica de Hanovra (1848–1926), fiica regelui George al V-lea de Hanovra și soția baronului Alfons von Pawel-Rammingen
Frederica de Baden (1781–1826), soția regelui Gustav al IV-lea Adolf al Suediei
Frederica de Mecklenburg-Strelitz (1778–1841), soția regelui Ernest Augustus I de Hanovra
Prințesa Frederica Charlotte a Prusiei (1767–1820), fiica regelui Frederic Wilhelm al II-lea al Prusiei și soția Prințului Frederic, Duce de York și Albany
Prințesa Frederica Wilhelmina a Prusiei (1796-1850), fiica Prințului Louis Charles al Prusiei și soția lui Leopold al IV-lea, Duce de Anhalt-Dessau
Prințesa Frederica Amalia a Danemarcei (1649–1704), soția Ducelui Christian Albrecht de Holstein-Gottorp

Prințesa Frederika se poate referi la: 
Frederika Louisa de Hesse-Darmstadt (1751–1805), a doua soție a regelui Frederic Wilhelm al II-lea al Prusiei 

Prințesa Friederike se poate referi la:

Prințesa Friederike de Hanovra (n. 1954), fiica Prințului George William de Hanovra și a Prințesei Sofia a Greciei și Danemarcei
Prințesa Friederike de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (1811–1902), fiica Ducelui Friedrich Wilhelm de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg
Prințesa Friederike de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck (1780–1862), fiica lui Friedrich Karl Ludwig, Duce de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck
Prințesa Friederike de Hesse-Darmstadt (1752–1782), fiica lui George William de Hesse-Darmstadt și soția lui Carol al II-lea, Mare Duce de Mecklenburg-Strelitz
Prințesa Friederike Luise a Prusiei (1714–1784), fiica regelui Frederic Wilhelm I al Prusiei și soția lui Karl Wilhelm Friedrich, margraf de Brandenburg-Ansbach